Drusilla est un prénom dérivé du latin Drusus, lui-même issu du grec drosos, fructueux.

Personnages historiques 
 Livia Drusilla est l'épouse d'Auguste
 Julia Drusilla (née en 16) est la sœur de Caligula
 Drusilla (née en 38) est la fille de Hérode Agrippa 
 Julia Drusilla (née en 39) est la fille de Caligula
 Drusilla de Maurétanie (née en 5) est la fille de Juba II et Cléopâtre Séléné ainsi que la sœur de Ptolémée de Maurétanie
 Drusilla de Maurétanie (née en 38) est la fille unique de Ptolémée de Maurétanie et Julia Urania

Personnages de fiction 
 Drusilla est un personnage des séries télévisées américaines Buffy contre les vampires et Angel
 Miss Drusilla Clack est un personnage et une narratrice d'une partie du roman La Pierre de lune

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom latin